Ez a Beugró című szituációs-improvizációs televíziós műsor epizódjainak listája táblázatos formában. Az epizódokat első sugárzásuk időpontja jelöli, hozzárendelve pedig a műsorban szereplő játéktípusok találhatóak. A műsor 2007. december 31. óta nyolc teljes évadot (egy évad fél év) élt meg, mely 97 rész. Ahol személyi változás nincs jelölve, a színészek: Pokorny Lia, Kálloy Molnár Péter, Szabó Győző és Rudolf Péter.

Évadáttekintés

Első évad 
A műsor első évadát a TV2 sugározta. A pilot epizód 2007. december 31-én éjjel került adásba. A sorozat 2008. március 14-től futott június 6-ig. A csatorna május elején bejelentette, hogy leveszi műsoráról. Az első évad 13 epizódot számlál, melyek közül az utolsó az első évad kimaradt jeleneteiből lett összevágva. A háromlemezes DVD-kiadás 2010. március 26-án jelent meg, melyen további kimaradt jelenetek mellett egy werkfilm is helyet kapott, melyet a második évad alatt forgattak.

Második évad 
A második évad 2008. szeptember 13-án debütált az M1 csatornán a Magyar Televízió és a Comedy Central közös produkciójában. Az évad 14 rész után ért véget december 19-én. A műsor új színpadképpel jelent meg. Számos új játék mutatkozott be, és előtérbe került az interaktivitás kérdése (lásd: A nap szava, Háztáji). Ez az évad jelent meg először DVD-formátumban, négy lemezen 2009. október 6-án. Extraként a kimaradt jelenetek és a pilot epizód került a lemezekre. Az első három évad epizódjait a Comedy Central ismételte rendszeresen, a második és harmadik évad részeit pedig csúsztatással az M2 is műsorára tűzte.

Harmadik évad 
A harmadik évad 2009. február 13-án kezdődött a szilveszteri adással, és 16 részt számlálva június 5-én ért véget. Ez az évad számos már-már tradicionális játékot elhagyott, átalakított, és sok új játékkal próbálkozott, melyek egy része sikeresnek bizonyult, egy része csak egy-két alkalommal kerülhetett a műsorba, vagy egyszer sem. Tovább fejlesztette az interaktivitást („tömegjelenetek”, nyereményjáték, nézők írta Zsebszöveg). Eddig az egyetlen évad, melyet 16:9-es képaránnyal forgattak le.

A részeket az évad vége után hétfőnként sugározták. Az első ilyen ismétlés nézettsége összesen 283 ezer fő (6,6% SHR), a 18–49-es korcoportban 105 ezer fő (6,7% SHR) volt.

Negyedik évad 
A negyedik évad 2009. október 16-án indult a Cool TV-n, és december 18-ig tartott. A csatornaváltással újabb, kisebb dizájnváltás következett be, mely elsősorban a díszletek színében jelentkezett. Szintén jelentek meg új játékok, átalakult az internetes nyereményjátékok rendszere. Ezen az adón szakította először félbe reklám az első sugárzásokat. A december 4-i adást a 18–49-es korcsoportban 83 ezren nézték.

Ötödik évad 
Az ötödik évad 2010. március 19-én indult és május 21-ig tartott a Cool TV-n a negyedik évad díszleteiben, és ismét tíz részből állt. A társulathoz hivatalosan is csatlakozott Debreczeny Csaba. Egy új játékot vezettek be, a szponzorokat reklámozó A lakást, illetve megjelent A Beugró beugrója, melynek keretében ismert személyiségeket hívtak meg az évad közepétől a műsorba.

Hatodik évad 
A hatodik évad 2010. október 20-án kezdődött a korábbi két évadban megszokott keretek között, ám szerda esténként. A műsor újításai közt szerepelt az új főcímdizájn, új feladatok és az egyik színésznek adott külön feladat is. Ezúttal a Beugró beugróiként fiatal színészeket hívtak meg, és felelevenítettek számos rég nem játszott feladatot is.

Hetedik évad 
A hetedik évad új csatornán, új díszletekkel jelentkezett, március 11-én és tizenkét rész után május 27-én ért véget. Az immáron a Viasat 3-on futó évad a Beugró plusz nevet kapta. Az első hat epizód mindig új vendéget mutatott be, akik közül egy hagyományos rész után hármat visszahívtak, végül egy újabb hagyományos rész után a három színész közül egyet ismét visszahívtak a készítők, aki így a Beugró plusz nyertese lett. A nyertes a továbbiakban a Beugró hatodik állandó tagja lehet. A nézők szavazhattak a Facebookon a nekik leginkább tetszőkre, ám a visszahívásokat ez nem befolyásolta, viszont a szavazók között DVD-ket és társasjátékokat sorsoltak ki. Az adásokat előbb két, majd három reklámblokk szakította meg.

Az interneten a második évadtól rendszeresen megjelenő kimaradt jelenetek közül csak részenként egy került fel a honlapra, bár további jelenetek jelentek meg a Blikk oldalán, illetve felkerültek interjúk a versenyzőkkel, szereplőkkel. Mind a műsorban, mind a kimaradt jelenetek közt most először szerepeltek játékon kívüli jelenetek, amikor a színházi előadás sajátosságaiból adódóan kialakuló üresjáratokban a színészek önként szórakoztatták a közönséget és egymást. A kimaradt jeleneteken túl bakiparádé is megjelent.

Beugró TV 
A Beugró TV egy, a hetedik és nyolcadik évad szünetében a Facebookon és a műsor hivatalos oldalán július 1-jétől péntekenként közzétett websorozat. Minden 5-14 perces epizód két részből áll: egy interjúmontázs adott kérdéskörben és egy kimaradt jelenet a hetedik évadból (mely nem szerepelt a korábban megosztott kimaradt jelenetek között).

Nyolcadik évad 
A nyolcadik évad 2011. szeptember 16-án kezdődött a nézők szavazatai alapján újraszínezett díszletek között. A évad epizódjai egy-egy – szintén a nézők szavazatai alapján kiválogatott – témát dolgoznak föl.

Kilencedik évad 
A kilencedik évad 2017. október 27-én kezdődött, új adón (RTL II), új díszletekkel és Ruttkay részvétele nélkül.

Házimozi-megjelenések

Jegyzetek

Források 
A Beugró adásai és DVD-kiadása

Beugroepizodjainaklistaja